Разнокрылые:
 Разнокрылые бабочки () — инфраотряд бабочек
 Разнокрылые стрекозы () — инфраотряд стрекоз